«Кеплавік» () — ісландський футбольний клуб із однойменного міста, заснований 1929 року під назвою UMFK Keflavík. 1956 року клуб об'єднався з KFK Keflavik та змінив назву на ÍBK Keflavík. 1965 року клуб дебютував у європейських кубках. «Кеплавік» є 4-разовим чемпіоном Ісландії та 4-разовим володарем кубка країни.

Досягнення
Чемпіонат Ісландії: 
Чемпіон (4): 1964, 1969, 1971, 1973

Кубок Ісландії:
Володар кубка (4): 1975, 1997, 2004, 2006

Суперкубок Ісландії:
 Володар кубка (6): 1970, 1972, 1973, 1975, 1976, 1998.

Виступи в єврокубках

Посилання 
Офіційна сторінка 

Футбольні клуби Ісландії
Футбольні клуби, засновані 1929